Vinica est un toponyme qui peut désigner :
en Bosnie-Herzégovine
Vinica, un village situé dans la municipalité de Tomislavgrad, dans le canton 10 et dans la Fédération de Bosnie-et-Herzégovine ;
en Croatie
Vinica, un village et une municipalité situés dans le comitat de Varaždin ;
en Macédoine
Vinica, une ville de la République de Macédoine ;
en Slovaquie
Vinica, est un village du district de Veľký Krtíš.